Box kan syfta på:

 Hästbox – ett utrymme för hästar
 Postbox – en låda dit post skickas istället för till en gatuadress
 Samlingsbox –  en typ av förpackning för bl.a. skivor och böcker

Geografi 
 Box, Ekenäs stad – en by i Snappertuna i Ekenäs stad
 Box, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Box, Sibbo – en by i Sibbo kommun, Nyland 
 Box, Wiltshire – en ort och civil parish i Wiltshire, England

Personer med efternamnet Box 
 George E.P. Box
 John C. Box
 Mick Box